Paul Janssen (dichter), een dichter uit Groningen
Paul Janssen (farmacoloog), een Vlaamse farmacoloog
Paul Janssen (politicus), een Nederlandse politicus
Paul Janssen (voetballer, 1970), een Nederlands voetballer
Paul Janssen (voetballer, 1971), een Nederlands voetballer
Paul Janssen (wethouder), wethouder in Maastricht